Rogeria:

 Rogeria — род муравьёв
 Rogeria (род растений) — род растений из семейства сезамовые (Pedaliaceae)
 920 Rogeria — астероид Солнечной системы